Avis (municipi de Portugal)
 Avis (fregesia)
 Avis (Pennsilvània)
 Avis plural d'avi
 Avis  o Orde d'Avís
 Avis  o dinastia Avís